Данов — фамилия; имеет женскую форму Данова.
 Данов, Александр Васильевич (1902—1967) — геолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор по специальности «Геология», лауреат Сталинской премии третьей степени.
 Данов, Ростислав Александрович (1941—1993) — русский натуралист, профессиональный змеелов, художник-анималист.
 Данов, Сергей Михайлович (1934—2020) — советский и российский учный, доктор технических наук, профессор.
 Данов, Христо (1828—1911) — болгарский просветитель, книгоиздатель, основоположник современного книгоиздания в Болгарии.